Крістіан Фіттіпальді (Christian Fittipaldi, 18 січня 1971) — бразильський автогонщик, учасник чемпіонату світу Формули-1 .
 Емерсон Фіттіпальді (Emerson Fittipaldi), відомий також як Еммо (* 12 грудня 1946) — бразильський автогонщик, двократний чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 (1972, 1974)